El apellido Halffter corresponde a varias personalidades pertenecientes a la misma familia, todas ellas han destacado en el ámbito de la música clásica:

 Rodolfo Halffter (1900-1987), compositor español nacionalizado mexicano.
 Ernesto Halffter (1905-1989), compositor español.
 Cristóbal Halffter (1930-2021), compositor y director de orquesta español, sobrino de los anteriores.
 Pedro Halffter (1971), director de orquesta y compositor español, hijo del anterior.